Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 500 meter vrouwen (junioren).

Ontwikkeling wereldrecord 500 meter

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 500 meter vrouwen (junioren)

500 vrouw junior
500 meter schaatsen